El ayuntamiento de Ateca es la organización que se encarga de la administración local del municipio español de Ateca y está compuesta por un alcalde y diez concejales para la administración de los intereses del municipio.

Últimos alcaldes de Ateca

Resultados electorales

Referencias 

Ayuntamiento de Ateca